Das Damendoppel (Rollstuhl) der Wimbledon Championships 2021 war ein Rollstuhltenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen waren Diede de Groot und Aniek van Koot.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Damendoppel
2021